Суордах () — топоним в России, распространённый в Республике Саха (Якутия)

 Суордах — село в Верхоянском улусе, административный центр и единственный населённый пункт Суордахского наслега.
 Суордах — озеро, на левом берегу р. Яна, координаты 67°41’ с. ш. 134°31'
 Суордах — река, правый приток р. Бырдя, координаты 68°50’ с. ш. 121°53'
 Суордах — озеро, северо-западнее оз. Мунгурдах, координаты 70°30’ с. ш. 146°17'
 Суордах — протока, правый приток прот. Хатынг-Тумусах реки Лена, координаты 63°59’ с. ш. 127°02’ в. д.
 Суордах — река, левый приток р. Оннёю, координаты 60°25’ с. ш. 130°13’ в. д.
 Суордах — река, правый приток р. Соболох, координаты 60°35’ с. ш. 128°06’ в. д.
 Суордах — озеро, в русле р. Эбиль-Юрях, координаты 61°06’ с. ш. 134°09’ в. д.
 Суордах — урочище, в левобережье р. Хомпу, координаты 61°11’ с. ш. 130°51’ в. д.
 Суордах — река, правый приток р. Кингдили, координаты 61°42’ с. ш. 135°50’ в. д.
 Суордах — река, левый приток р. Кулада-Юряге, координаты 62°14’ с. ш. 133°08’ в. д.
 Суордах — река, правый приток р. Мая, координаты 59°10’ с. ш. 135°11'
 Суордах — река, впадает в бухту Хараулахская губы Буор-Хая моря Лаптевых, координаты 70°55’ с. ш. 130°20'
 Суордах — река, левый приток р. Деллян, координаты 70°25’ с. ш. 128°13'
 Суордах — озеро, в правобережье р. Егорша-Сян, координаты 68°22’ с. ш. 150°22'
 Суордах — озеро, в левобережье р. Алазея, координаты 68°18’ с. ш. 150°20'
 Суордах — озеро, на юго-восточном берегу оз. Омук-Кюель, координаты 68°30’ с. ш. 156°30'
 Суордах — озеро, между р. Хачимчер и р. Сутуруоха, координаты 68°51’ с. ш. 145°16'
 Суордах — река, левый приток р. Малая Каменка, координаты 60°09’ с. ш. 117°27’ в. д.
 Суордах — река, левый приток р. Оленёк, координаты 72°17’ с. ш. 122°59’ в. д.
 Суордах — озеро, на левом берегу р. Алдан, координаты 63°04’ с. ш. 133°58’ в. д.
 Суордах — озеро, в левобережье р. Хомпу, координаты 61°29’ с. ш. 130°16’ в. д.
 Суордах — река, правый приток р. Даркылах, координаты 61°59’ с. ш. 127°43’ в. д.
 Суордах — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°19’ с. ш. 129°33’ в. д.
 Суордах — гора, юго-западнее хребта Киселях, южнее устья р. Адыча, координаты 68°01’ с. ш. 134°35’ в. д.
 Суордах — река, впадает в протоку Харитон, левого берега р. Лена, координаты 69°08’ с. ш. 123°54’ в. д.
 Суордах — река, левый приток р. Тумара, координаты 64°13’ с. ш. 130°25’ в. д.
 Суордах — река, правый приток р. Омолой, координаты 69°51’ с. ш. 132°31’ в. д.
 Суордах — река, левый приток р. Моторчуна, координаты 68°12’ с. ш. 122°42’ в. д.
 Суордах — река, левый приток р. Ханда, координаты 61°22’ с. ш. 137°20’ в. д.
 Суордах — река, левый приток р. Мокуя, координаты 60°34’ с. ш. 133°56’ в. д.
 Суордах — озеро, на левом берегу нижнего течения р. Илин-Хоргоччума, восточнее устья р. Хохту-Юряге, координаты 65°10’ с. ш. 120°57’ в. д.
 Суордах — озеро, в правобережье р. Баты-Куонара-Сяне, юго-восточнее оз. Куонара, координаты 66°40’ с. ш. 121°50’ в. д.
 Суордах — протока, левого берега среднего течения р. Лена, координаты 63°50’ с. ш. 122°25’ в. д.
 Суордах — река, левый приток р. Оленёк, координаты 71°25’ с. ш. 122°52’ в. д.
 Суордах — река правый приток р. Селеннях, , координаты 67°41’ с. ш. 140°24’ в. д.
 Суордах — гора, на северо-востоке Янского плоскогорья, западнее Тирехтяхского хребта, координаты 66°41’ с. ш. 135°04’ в. д.
 Суордах — река, впадает в безымяное озерко в правобережье протоки Кальвица, р. Лена, координаты 64°05’ с. ш. 127°17’ в. д.
 Суордах — река, правый приток р. Чочума, координаты 64°09’ с. ш. 128°19’ в. д.
 Суордах — гора, западнее гряды Кисилях, в левобережье р. Яна, координаты 67°42’ с. ш. 134°27’ в. д.